Соревнования по парусному спорту в классе «470» среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 10 по 18 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 40 яхтсменок из 20 стран. Действующие олимпийские чемпионки новозеландки Джоанна Алех и Оливия Поури вошли в состав национальной сборной для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В 2012 году борьба за олимпийское золото развернулась между Алех и Поури, а также британскими яхтсменками Саскией Кларк и Ханной Миллс. Их противостояние продолжилось и в 2016 году. По итогам 10 гонок на счету этих двух сборных было в общей сложности 7 побед, однако ровные выступления по ходу остальных гонок позволили британским яхтсменкам с серьёзным отрывом завоевать золотые медали. Алех и Поури стали серебряными призёрами, а бронзовые награды выиграли француженки Камиль Лекуантр и Элен Дефранс.

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе «470» состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсменки стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. 10 лучших сборных по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменками в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсмены, набравшие наименьшее количество очков, становились олимпийскими чемпионами.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 24 очков.

Результаты

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Olympedia.com
 Результаты соревнований на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте ISAF
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года